Nazwy geograficzne:
 Wenta – miasto na Litwie
 Wenta (Windawa) – rzeka na Litiwe i Łotwie

Osoby noszące to nazwisko:
 Bogdan Wenta (ur. 1961) – polski trener piłki ręcznej
 Eugeniusz Wenta (ur. 1968) – polski piłkarz ręczny
 Jarosław Wenta (ur. 1955) – polski historyk
 Sebastian Wenta (ur. 1975) – polski kulomiot, strongman

Inne:
 Wenta – termin oznaczający w karbonaryzmie odpowiednik loży wolnomularskiej